Sankt Margarethen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sankt Margarethen, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

Österrike 

 St. Margareten im Rosental – kommun
 Sankt Margareten im Rosental, ort i St. Margareten im Rosental , Kärnten, Politischer Bezirk Klagenfurt Land, 
 Sankt Margarethen im Burgenland – kommun, Eisenstadt-Umgebung,